Teemu Suninen (* 1. Februar 1994 in Vantaa, Finnland) ist ein finnischer Rallye-Fahrer.

Karriere 
Teemu Suninen begann 2002 im Kartsport mit seiner Motorsportlaufbahn. Dort erreichte er bis 2011 mehrere Podestplatzierungen. Seine größten Erfolge im Karting erreichte er 2010 mit dem Gewinn der Finnischen Kart Meisterschaft und dem zweiten Platz in der CIK-FIA-Europameisterschaft in der KF2-Klasse sowie 2011 mit dem KF2-Titelgewinn in der SKUSA SuperNationals XV.

2012 fuhr er mit einem Renault Clio eine Saison in der Europäischen Rallyecross Meisterschaft in der Super 1600-Wertung und belegte an Ende den achten Platz.

Mit der Saison 2013 wechselte Suninen in den Rallyesport und fuhr im finnischen F-Cup, den er in der B-Junior-Wertung gewann. Seit 2014 startet er in der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC). In seiner ersten WRC-Saison fuhr er zusammen mit seinem Beifahrer Juha-Pekka Jauhiainen mit einem Ford Fiesta R2 in der WRC 3-Wertung und wurde Achter in der Gesamtwertung. In der finnischen Fiesta Sport Trophy belegte er zum Ende des Jahres den ersten Platz.

In den folgenden Jahren startete er, zusammen mit Beifahrer Mikko Markkula, bis 2018 in der WRC. In dem Zeitraum erreichte er 2016 mit einem Škoda Fabia R5 in der WRC2-Wertung mit dem Vize-Meistertitel seinen größten Rallye-Erfolg. Ein Jahr später wurde er auf einem Ford Fiesta R5 und Ford Fiesta RS WRC Dritter in der WRC2.

In der Saison 2019 trat er mit den Beifahrern Marko Salminen und Jarmo Lehtinen in einem Ford Fiesta WRC in der WRC-Wertung an und belegte zum Jahresende den neunten Platz.

Statistik

WRC-Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

Rallyefahrer (Finnland)
Finne
Geboren 1994
Mann